Lifestyles of the Rich and Animated () — американское телешоу, вышедшее 18 августа 1991 года.

Роли озвучивали 
 Кори Бертон — Людвиг Фон Дрейк / Диктор
 Рут Клиффорд — Минни Маус
 Марта Тилтон — Клэрис

Создатели 
 Режиссёры: Kenny Wolin Дэвид Хэнд, Джек Ханна, Джек Кинг, Джек Кинни, Чарльз А. Николс, Бен Шарпстин.
 Сценаристы: Билл Берг, Отто Ингландер, Ник Джордж, Эрик Гёрни, Дик Кинни, Джек Кинни, Фрэнк Прист, Милт Шаффер, Арт Скотт, Kenny Wolin, Ральф Райт, , Билл де ла Торре.
 Продюсеры: Роберт Хит, Marijane Miller, Уолт Дисней.
 Композиторы: Шарлотта Лансберг, Альберт Хэй Мэлотт.
 Монтажер: Хэнк Полонски.
 Заместитель директора: Jack Bruner.
 Художественный отдел: Marco Bacich, David Henry.
 Звукозапись: Gary Coppola, Роберт Л. Мэнэхэн, Джеймс МакДональд.
 Визуальные эффекты: Джек Бойд, Andy Engman, Paul Fitzpatrick, Блейн Гибсон, Дэн МакМанус.
 Отдел Анимации: Marvin Woodward, Edwin Aardal, Paul Allen, Dick Anthony, Арт Баббитт, Престон Блэр, Johnny Cannon, Боб Карлсон, Merle Cox, Al Dempster, Phil Duncan, Howard Dunn, Арт Эллиотт, Аль Югстер, Норман Фергюсон, Хью Фрейзер, Bernard Garbutt, Клайд Джероними, Блейн Гибсон, Йейл Грэйси, Морис Гринберг, Дон Гриффит, Jerry Hathcock, Bill Herwig, Гарри Холт, Пол Хопкинс, Дик Хьюмер, Ray Huffine, Volus Jones, Билл Джастис, Karl Karpé, George Kreisl, Art Landy, Хикс Локи, Ed Love, Дон Ласк, Брайс Мак, Дэн МакМанус, Майрон Нэтвик, Джордж Николас, Чарльз А. Николс, Kendall O'Connor, Том Палмер, Дон Паттерсон, Вольфганг Райтерман, Билл Робертс, Louie Schmitt, Джон Сибли, Фред Спенсер, Sandy Strother, Ховард Свифт, Дон Тоуслей, Frenchy de Tremaudan, Thelma Witmer, Сай Янг, Robert W. Youngquist, Аль Зиннен, Дон Тоусли .
 Редакционный отдел: M.T. Badertscher.
 Музыкальный отдел: Альберт Хэй Мэлотт, Джозеф Дубин, Пол Дж. Смит, Оливер Уоллес, Чарльз Уолкотт.
 Благодарности: Лес Перкинс и Паула Сигман

Релиз 
США — 18 августа 1991

Также известен как 
 Оригинальное название — Lifestyles of the Rich and Animated
 Германия — Ein Tag mit der Disney-Familie
 Италия — Vita da star

Источник 
 Lifestyles of the Rich and Animated на IMBD

Телевизионные шоу
Телепрограммы США